Visual tree assessment, een boomonderzoeksmethode
 Vlaamse Taekwondo Associatie
 Air Tahiti, een ICAO-code
 Ventral tegmental area, de Engelstalige naam van het hersengebied area tegmentalis ventralis
 VrijeTijdsAccommodatie
 Visual Task Analysis : Visualisatie van elke soort stapsgewijs proces